Slovo Tasmánci má několik významů.
 Tasmánci – původní domorodé obyvatelstvo Tasmánie
 :Kategorie:Lidé z Tasmánie – obyvatelé Tasmánie obecně